Les  forment une famille éteinte de mysticètes à dents ayant vécu durant l'Oligocène.

Description 
Ces cétacés ont vécu dans le nord de l'actuel océan Pacifique et variaient en taille de  de long. Bon nombre des spécimens décrits qui ont été découverts datent de l'Oligocène supérieur de la formation japonaise de . D'autres mysticètes à dents aujourd'hui éteints formellement décrits de cette époque sont plus petits, mesurant de  de longueur. Des mysticètes avec de vrais fanons sont observés dans des fossiles de l'Oligocène supérieur.

Taxonomie 
La monophylie de la famille est encore incertaine, tout comme la relation évolutive entre les premières mysticètes à dents (Aetiocetidae, Mammalodontidae et Llanocetidae) et les premières et existantes baleines à fanons édentées. Cependant, les analyses cladistiques de Coronodon et Mystacodon semblent indiquer que les Aetiocetidae et les Llanocetidae sont plus étroitement liés au groupe-couronne Mysticeti qu'à Mammalodontidae, Coronodon et Mystacodon.

Ci-dessous, un cladogramme montrant le positionnement de Janjucetus à la base des Mysticeti, selon Berta , 2016 :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cetacea
 Mysticeti

Liens externes 

Mysticeti
Taxon fossile décrit en 1966
Cétacé (nom scientifique)